ТЦР — многозначная аббревиатура:
 ТЦР — Таймер циклический реверсивный
 ТЦР — Технический Центр Регистрации
 ТЦР — тормозной цилиндр со встроенным регулятором

См. также 
  — аббревиатура латиницей